Ankazoabo (district), een district van Madagaskar
Ankazoabo (stad), de hoofdstad van dit district